Detta är en Lista över flygbolag som har Boeing 747. Denna lista visar hur många Boeing 747 varje flygbolag har. Inte alla Boeing 747 är listade här. Det saknas VIP flygplan och flygplan ägda av regeringar.

Lista

Av de 1,530 Boeing 747 som byggts, används cirka 520.

Fotnoter

Boeing